Ludwig IX von Hessen-Darmstadt (ur. 15 grudnia 1719 w Darmstadt, zm. 6 kwietnia 1790 w Pirmasens) – landgraf Hesji-Darmstadt w latach 1768-1790.

Życiorys 
Znany był jako „landgraf-żołnierz” ze względu na swe zainteresowania militarne i posiadanie stopnia oficerskiego w wojsku pruskim.

W przeciwieństwie do swego ojca był zwolennikiem militarystycznego Królestwa Prus i Fryderyka Wielkiego, a także jego osobistym przyjacielem.

Założył garnizon w mieście Pirmasens, które miało pełnić przede wszystkim funkcje wojskowe. Poprzednio wioska Pirmasens liczyła 30 domów. W 1763 nadał mu prawa miejskie. W 1789 Pirmasens było już sporym miastem zamieszkanym przez 7000 osób. Znajdował się tam słynny na całe ówczesne Niemcy wzorcowy garnizon wojskowy, którego organizacja zachwycała podróżnych, nawet tych niezainteresowanych żołnierskim fachem.

Tak jak Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern, spędzał większość czasu na manewrach. Z trzydziestu dwu lat swego pożycia małżeńskiego z Karoliną Wittelsbach, córką księcia Palatynatu-Zweibrücken Christiana III, osiemnaście spędził z dala od niej, w garnizonie pirmaseńskim.

Po wstąpieniu na tron w 1768 udało mu się polepszyć kiepską dotychczas finansową sytuację Landgrafstwa. Dotychczas pomagała zaprzyjaźniona z jego ojcem Maria Teresa Habsburg. Odpowiednie reformy wprowadził jego minister Friedrich Karl von Moser (1723–1798). Ludwik IX był władcą z wizją i typowym monarchą oświeconym. Zniósł stosowanie tortur w sądownictwie. Na jego dworze było wielu pisarzy i artystów niemieckich, choć była to też zasługa jego żony, księżnej Karoliny. Rewolucja francuska odebrała mu posiadłości w Alzacji.

Potomkowie 
Z zawartego 12 sierpnia 1741 małżeństwa Ludwika IX z Karoliną Wittelsbach (1721–1774) narodziło się ośmioro dzieci:
 Karolina (1741–1820) – żona Fryderyka V, landgrafa Hesji-Homburg
 Fryderyka Luiza (1751–1805) – druga żona króla Prus Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna
 Ludwik (1753–1830) – wielki książę Hesji-Darmstadt
 Amalia Fryderyka (1754–1832) – żona Karola Ludwika Badeńskiego
 Wilhelmina Luiza (1755–1776) – żona Pawła I Romanowa, późniejszego cara Rosji
 Luiza Augusta (1757–1830) – żona Karola Augusta Wettyna, wielkiego księcia Sachsen-Weimar-Eisenach
 Fryderyk Ludwik (1759–1802)
 Christian Ludwik (1763–1830)

Krótko po śmierci pierwszej żony Ludwik IX poślubił w 1775 Marie Adelaide Gräfin von Lemberg. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Przodkowie

Bibliografia 
 Darmstadt inder Zeit de Barock und Rokoko, Magistrat der Stadt Darmstadt, 1980
 Manfred Knodt, Regenten von Hessen-Darmstadt, Darmstadt 1989
 Piotr Napierała, Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

Linki zewnętrzne 
 Zeitalter des Absolutismus in Hessen-Darmstadt
 Eintrag in der ADB

Władcy Hesji-Darmstadt
Odznaczeni Orderem Orła Czarnego
Odznaczeni Orderem Świętego Andrzeja (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Lwa Złotego (Hesja)
Ludzie urodzeni w Darmstadt
Urodzeni w 1719
Zmarli w 1790